Omelchuk ist der Familienname von:

 Oleh Omeltschuk (englische Schreibweise Oleh Omelchuk); (* 1983), ukrainischer Sportschütze
 Oxana Omelchuk (* 1975), weißrussische Komponistin